Raamstraat (Almere)
Raamstraat (Amsterdam)
Raamstraat (Brugge)
Raamstraat (Delft)
Raamstraat (Den Haag)
Raamstraat (Deventer)
Nieuwe Raamstraat (Haarlem)
Oude Raamstraat (Haarlem)
Raamsingel
Gedempte Raamgracht
Raamstraat (Leiden)
Raamstraat (Utrecht)

Zie ook 
 Korte Raamstraat (doorverwijspagina)
 Lange Raamstraat (doorverwijspagina)
 Raampoort (doorverwijspagina)